Jessica Monika Lindell Vikarby, född 7 februari 1984 i Huddinge, är en svensk före detta alpin skidåkerska. 

Vid European Youth Winter Olympic Festival 2001 ("europeiska ungdoms-OS") tog hon guld i slalom, och slutade fyra i parallellslalom. Hon tävlade i världscupen från 2002, och nådde sina bästa resultat i super-G och storslalom. Vid en krasch under en träning i oktober 2003 skadade sig Lindell Vikarby i det vänstra knät och blev borta hela säsongen 2003/2004.

Hennes första pallplats i världscupen kom i super-G-tävlingen i kanadensiska Lake Louise 2007 där hon slutade trea.. Hennes första världscupseger kom i super-G-tävlingen i januari 2009. Under säsongen 2013/2014 tog Lindell Vikarby tre pallplatser, varav en seger, vilken var hennes andra i karriären. Den säsongen kom hon även tvåa i storslalomcupen.

Lindell Vikarby vann VM-brons i storslalom 12 februari 2015 under VM i Beaver Creek, vilket blev hennes enda mästerskapsmedalj.

I ett pressmeddelande den 14 juli 2015 meddelade Vikarby att hon avslutade skidkarriären.

Resultat i Olympiska vinterspelen

Olympiska vinterspelen 2014 

 Bröt i första åket

Olympiska vinterspelen 2010

Olympiska vinterspelen 2006

Resultat i Världsmästerskap

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2013

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2011 

 Startade ej i första åket.

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2009

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2007 

 Bröt i första åket.

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2005 

 Bröt i första åket.

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2003

Världscupen

Säsongsresultat

Segrar

Pallplatser

Resultat i Världscupen

Världscupen i alpin skidåkning 2014/2015

Världscupen i alpin skidåkning 2013/2014

 Startade ej i första åket.
 Bröt i första åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2012/2013

 Startade ej i första åket.
 Bröt i första åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2011/2012

 Startade ej i första åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2010/2011

 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2009/2010

 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2008/2009

 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2007/2008

 Startade ej i första åket.
 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.
 Kvalificerades ej i andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2006/2007

 Startade ej i första åket.
 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2005/2006

 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2004/2005

  Startade ej.
 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.
 Kvalificerades ej i andra åket.

Världscupen i alpin skidåkning 2002/2003

 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

Källor 
 
 FIS-Ski.com – Jessica Lindell Vikarby – World Cup season standings 
 FIS-Ski.com – Jessica Lindell Vikarby – Results
 Sports-Reference.com – Jessica Lindell Vikarby – Olympic results
 Swedish Olympic Committee (SOK) – Jessica Lindell Vikarby – 
 Rossignol.com – Jessica Lindell Vikarby – Alpine skiing – Sweden
 jessicalindellvikarby.wordpress.com – Personal website – 
 Huddinge Skidklubb – Huddinge Skidklubb – 
 Eurosport.se – Jessica Lindell Vikarby – Alpint – 
 Ski-Db.com – Jessica Lindell Vikarby – Profil

Fotnoter

Externa länkar 

Svenska alpina skidåkare
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2006
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2010
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2006 från Sverige
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Sverige
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Sverige
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014
Personer från Huddinge kommun
Födda 1984
Levande personer
Kvinnor